Schweizer signifie  Suisse / de Suisse et peut faire référence à :

Aéronautique 

 Schweizer Aircraft Corporation, entreprise de construction aéronautique fondé par les frères Schweizer ; parmi leur productions:
 Schweizer X-26 Frigate,
 Schweizer SGS 2-32,
 Schweizer SGS 2-33,

Médias 
 Schweizer Radio und Fernsehen,  entreprise de communication suisse.
 Schweizer Radio DRS, ancienne unité d'entreprise du groupe public audiovisuel suisse.

Patronyme 
 Alexander Schweizer, théologien suisse de l'église réformée.
 Christoph Schweizer, coureur cycliste allemand
 Daniel Schweizer, auteur et réalisateur suisse.
 Eduard Spelterini/Schweizer,  pionnier suisse de l'aérostat et photographe.
 Eduard Schweizer (théologien), théologien suisse.
 Irène Schweizer, pianiste et percussionniste suisse de jazz.
 Kaspar Gottfried Schweizer,  astronome suisse.
 Kathrin Schweizer, personnalité politique suisse.
 Laurent Schweizer, écrivain suisse.
 Martin Schweizer (né en 1961), mathématicien suisse.
 Michael Schweizer, coureur cycliste allemand, membre de l'équipe Synergy Baku Project en 2014
 Michael Schweizer, coureur cycliste allemand, membre de l'équipe KED-Stevens Berlin en 2014
 Raymonde Schweizer, personnalité politique suisse.
 Richard Schweizer, scénariste suisse

Divers 
 Schweizer Platz, station du métro de Francfort.
 Schweizer Spielepreis, récompense suisse.

Voir aussi 
 Schweitz
 Schweitzer
 Suisse (homonymie)

Patronyme suisse
Homonymie de patronyme